Republica Federală Iugoslavia () sau RFI a fost un stat federal constituit din republicile Serbia și Muntenegru din fosta Republică Socialistă Federativă Iugoslavia (RSFI), creată când celelalte patru republici s-au „despărțit” din cadrul federației datorită tensiunilor etnice. Statul a existat din 1992 până în 2006, când a fost ținut un referendum pentru independență în Muntenegru, care a dus la separarea de Serbia. Astfel acestea au devenit state independente.

Odată cu separarea celorlalte republici din RSFI, RFI a fost mult mai omogenă punct de vedere etnic. Cele două grupuri etnice majore, sârbii și muntenegrenii au fost din punct de vedere etnic și cultural identici, deși naționaliștii muntenegreni susțineau că grupul lor etnic este diferit, pe când alții susțineau că muntenegrenii sunt un sub-grup etnic al sârbilor. Printre minoritățile etnice se numără albanezii, ungurii, românii și alte grupuri etnice. Conflictele și tensiunile etnice dintre sârbii și albanezii din provincia Kosovo au fost o problemă continuă și gravă de-a lungul existenței RFI.

Statul nu a fost recunoscut ca fiind succesorul oficial al RSFI, și a rămas nerecunoscut până în 2000. Între 1992-2000, țări precum Statele Unite s-au referit la RFI ca fiind „Serbia și Muntenegru” iar de cele mai multe au numit-o „Serbia” datorită influențe Serbiei în afacerile interne din RFI, în special sub conducerea lui Slobodan Milošević care, în perioada sa de președinte al Serbiei dădea impresia să aibă mai multă influență asupra afacerilor RFI decât președintele iugoslav. Rivalii lui Milošević și oponenții ascensiunii naționalismului sârbesc sub autoritatea sa, susțineau că RFI sub conducerea lui Milošević reprezenta „Serbia Mare”.

Vezi și 
 Bombardarea NATO în R.F. Iugoslavia
 Campania NATO de bombardare

Republica Federală Iugoslavia
Foste state slave